Maria-Victoria-Kirche, deutsch Kirche Maria vom Sieg(e)  heißen Kirchen und Kapellen, die der Hl. Maria unter ihrem Titel als Siegerin aller Schlachten (Maria de Victoria) geweiht sind.
Viele dieser Kirchen sind auch Liebfrauenkirchen (deutsch „Unserer Lieben Frau vom Siege“).

In anderen Sprachen:
;
;
;
;

;
;

  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä. sowie zentrale Wallfahrtskirchen

Liste

Australien 
  Our Lady of Victories Basilica, Camberwell, Victoria

China 
 Wanghailou-Kirche, Hebei, Tianjin

Deutschland 
 Franziskanerinnenkloster Sta. Maria de Victoria, Biberach, Baden-Württemberg
 Wallfahrtskirche „Maria vom Sieg“ (Greßhausen), Bayern
 Asamkirche (Ingolstadt) (St. Maria de Victoria), Bayern
 Stefansfeld-Kapelle (Kapelle Sancta Maria Victoria) in Salem, Baden-Württemberg
 Katholische Filialkirche Maria vom Siege in Oberwittelsbach, Bayern
 St. Maria Victoria, Berlin (Kirche der St. Maria-Victoria-Heilanstalt, 1938 abgerissen)

Frankreich 
 Église Notre-Dame-des-Victoires, Paris
 Notre-Dame-de-la-Victoire (Saint-Raphaël)

Griechenland 
 Panagia tis Nikis, Rhodos

Großbritannien 
 Our Lady of Victories, Kensington (London); bis 1903 Pro-Kathedrale des Erzbistums Westminster

Italien 
  Santa Maria della Vittoria (Rom) (Chiesa Sanctae Mariae de Victoria), Rom-Sallustiano, Latium (Titelkirche)
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria in Villa Romagnoli, Mozzagrogna, Chieti-Vasto, Abruzzo
 Chiesa parrocchiale di Santa Vittoria Vergine di Sinnai, Cagliari
 Chiesa parrocchiale di Santa Vittoria di Tornareccio, Chieti
  Basilica di Santa Maria della Vittoria in San Vito dei Normanni, Apulien

Kamerun 
  Kathedrale Unserer Lieben Frau vom Siege in Jaunde

Kanada 
 Notre-Dame-des-Victoires, Québec

Kolumbien 
  Basílica Menor de Nuestra Señora de las Victorias, Santa Rosa de Cabal

Malta 
 Our Lady of Victory (Naxxar)
 Our Lady of Victories (Senglea)
 Our Lady of Victory Church (Valletta)
  Basilika Maria Geburt (Xagħra)

Österreich 
Burgenland
 Kasernenkapelle in Güssing

Kärnten
 Stiftskirche Viktring

 Steiermark
 Poniglkapelle in Rohrbach-Steinberg

Tirol
 Pfarrkirche Aschau im Zillertal
 Kapelle Pillberg

Wien
 Pfarrkirche Arsenal, Wien-Landstraße
 Kirche Maria vom Siege, Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus

Schweiz 
 Marienkapelle (Häggenschwil)

Tschechien 
 Kostel Panny Marie Vítězné, Prag-Malá Strana
 Maria vom Siege (Bílá Hora), Prag
 Maria vom Siege, Řepín

Vereinigte Staaten 
  Basilika Unserer Lieben Frau vom Sieg (Lackawanna), New York State
 Our Lady of Victory Church, Bronx, New York
 Our Lady of Victory Church, Brooklyn, New York
 Our Lady of Victory Church, Manhattan, New York
 Our Lady of Victory Roman Catholic Church, Rochester, New York
 Our Lady of Victory, Delhi Township, Ohio
 Notre-Dame-des-Victoires, San Francisco

Siehe auch 
 für weitere Marienkirchen siehe Liste der Marienkirchen

Weblinks

Einzelnachweise 

Maria Victoria